Demydiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 600 Einwohnern (2001).

Das Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde mit etwa 1200 Einwohnern im Osten des Rajon Reschetyliwka, zu der noch die Dörfer
Andrijiwka (, ) mit etwa 20 Einwohnern, Lytwyniwka (, ) mit etwa 250 Einwohnern, Nowa Dykanka (, ) mit etwa 50 Einwohnern und Pustowary (, ) mit etwa 320 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt am Ufer der Wilchowa Howtwa (), einem 86 km langen, linken Nebenfluss der Howtwa, 11 km östlich vom Rajonzentrum Reschetyliwka und 34 km westlich vom Oblastzentrum Poltawa.
Nördlich vom Dorf verläuft die Fernstraße M 03/ E 40 von Charkiw nach Kiew.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Jurij Horlis-Horskyj (1898–1946), Schriftsteller und Offizier

Weblinks 
 Ortsgeschichte Demydiwka in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Reschetyliwka